Kuckenburg ist

 Kuckenburg, ein Ort in Sachsen-Anhalt
 Kuckenburg (Wüstung), eine Wüstung in Sachsen-Anhalt

Personen:
 August Kuckenburg, (19. Jahrhundert–1902), Vorsitzender des Vereins der Berliner Weißbierwirte
 Gunzelin von Kuckenburg (965–1017), Markgraf von Meißen 1002–1010